Pappe kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Wilhelm Ludwig Pappe
 Karl Carl Wilhelm Ludwig Pappe

Robotskapade auktorsförkortningar